Албазинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Албазинский сельсовет — в Завитинском районе Амурской области.
 Албазинский сельсовет — в Сковородинском районе Амурской области.